Скважностно-импульсная модуляция (СИМ) () - разновидность импульсной модуляции, при которой скважность прямоугольных импульсов изменяется по закону модулирующего сигнала и  не зависит от частоты задающего сигнала. Скважностно-импульсная модуляция  отличается от широтно-импульсной и частотно-импульсной модуляций тем, что, например,  при неизменном модулирующем сигнале скважность выходной последовательности прямоугольных импульсов поддерживается  постоянной при изменении задающей  частоты. Это свойство отражается в названии этого вида импульсной модуляции.

См. также 
 Частотно-импульсная модуляция

Источники 
 Патент РФ № 2321162 от 27.03.2008. Модулятор скважностно-импульсный.

Модуляция
Импульсная техника